Wantang bezeichnet:

 Wantang (Longshan) (湾塘乡), Gemeinde im Kreis Longshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Wantang (Pingbian) (湾塘乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Pingbian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Wantang (Xinning) (万塘乡), Gemeinde im Kreis Xinning in der chinesischen Provinz Hunan